Anfuso ist der Familienname folgender Personen:

Filippo Anfuso (1901–1963), italienischer Diplomat, Staatssekretär im Außenministerium von Salò und neofaschistischer Politiker
Victor Anfuso (1905–1966), US-amerikanischer Jurist und Politiker